Matterhorn, een berg in de Alpen

Matterhorn (Amsterdam), een straat in Amsterdam
Matterhorn (Antwerpen), een cultureel bedrijvencentrum in Borgerhout (Antwerpen)

Matterhorn (film), een Nederlandse film (2013)
Matterhorn: A Novel of the Vietnam War, een roman van Karl Marlantes (2009)

Matterhorn Blitz, een achtbaan in het Duitse pretpark Europapark
Matterhorn Bobsleds, een achtbaan in het Amerikaanse attractiepark Disneyland Park
Matterhorn Gotthard Bahn, een spoormaatschappij in Zwitserland